For Old Time's Sake – cortometraggio del 1913 diretto da Travers Vale
 For Old Time's Sake – film del 1913 diretto da Theodore Wharton
 For Old Time's Sake – film del 1914 prodotto dalla Nestor Film Company